14. Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 23 marca 1986 roku w Colombier, w Szwajcarii.

Rezultaty

Seniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Kobiety

Indywidualnie

Drużynowo

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 
 GBRathletics

1986 w lekkoatletyce
1986
Lekkoatletyka w Szwajcarii
1986 w Europie
Szwajcaria w XX wieku